Qu’est-ce que c’est la vie, chaton? () — мини-альбом и первая концертная запись музыкального коллектива MGMT, содержащая живые выступления в театре Bataclan (XI округ Парижа, Франция), издан в 2010 году.

Об альбоме 
В октябре 2010 года на протяжении трёх вечеров подряд группа выступала во Франции, где были исполнены все песни, записанные коллективом в студии. Пять композиций были отобраны MGMT и предложены звукозаписывающему лейблу Columbia Records для включения в первый альбом живых выступлений группы. Данное предложение было встречено согласием. Стоит отметить, что один из концертов транслировался в прямом эфире на шведском интернет ресурсе Spotify 8 октября 2010 года. 6 декабря 2010 EP стало доступно для цифровой дистрибуции на сервисах iTunes Store и Amazon.com.

Список композиций

Примечания 

Альбомы MGMT